Bischofswalde bezeichnet mehrere Orte

 Biskupin (Bischofswalde), Siedlung in Breslau, Polen
 Biskupnica (Bischofswalde); Gmina Człuchów, Polen
 Biskupice (Bischofswalde); Stadt Město Albrechtice, Tschechien
 Biskupów (Bischofswalde); Gmina Głuchołazy, Polen
Siehe auch:
 Bischofswaldung 
 Bischofswald